Allons kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Allons, Lot-et-Garonne, kommun, 
 Allons, Alpes-de-Haute-Provence, kommun,